Wosnjak ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Wosnjak (* 1989), ukrainischer Biathlet
 Ihor Wosnjak (* 1952), ukrainischer Geistlicher, Erzbischof von Lemberg  
 Mychajlo Wosnjak (1881–1954), ukrainischer Literaturkritiker und Literaturhistoriker